Бучум има више значења:

 Бучум
 Бучум (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Бучум (Бучум), насеље у округу Алба у Румунији
 Бучум (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Бучум (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Бучум (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Бучум (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Бучум (Алба), општина у округу Алба у Румунији